El término problema puede referirse, en Wikipedia:

En ajedrez

 a un problema, una posición en el tablero en la que se debe buscar la solución más favorable en la menor cantidad posible de jugadas;

En matemática

 a un problema, una pregunta sobre objetos y estructuras matemáticas que requiere una explicación y demostración (véase demostración matemática); como ecuaciones

En ciencias de la computación

 a un problema, la relación que existe entre un conjunto de instancias y un conjunto de soluciones;

En ciencias sociales

 a un problema, que puede ser algún asunto social particular que, en caso de ser solucionado, daría lugar a beneficios sociales, como una mayor productividad o una menor confrontación entre las partes afectadas; para exponer un problema y hacer las primeras propuestas para solucionarlo, se debe escuchar al interlocutor para obtener más información, y hacer preguntas, y aclarar así cualquier duda;

En filosofía y religión

 a un problema, una aparente contradicción entre dos dogmas; por ejemplo:
 el problema del mal (un dios omnibenevolente, omnisciente y todopoderoso que permite la existencia de la maldad y del sufrimiento), y
 el problema del infierno; 
 a un problema, lo que pertenece o se juzga bajo el punto de vista de la contingencia, es decir, la posibilidad e imposibilidad de las situaciones y cosas; lo que puede generar inquietud o perturbar la paz o existencia de quien lo tiene en su conciencia;

En investigación científica

 a un problema cognitivo;

En biología

 a Problema, un género de mariposas, de la familia Hesperiidae.